Sinkkonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1989), joueur finlandais de volley-ball
 (1909-1972), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois